IXL est un code qui peut désigner :
 Aéroport Kushok-Bakula-Rimpoché, un aéroport situé à Leh, en Inde, selon le code AITA des aéroports.

Divers 
 IXL, ville américaine située en Oklahoma.

Voir aussi 
 ixil, une langue maya parlée au Guatemala, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

Code IATA des aéroports